

Мацьковичі — село, Підкарпатське воєводство, Перемишльський повіт, гміна Журавиця.
 Мацьковичі — село, Підляське воєводство, Сім'ятицький повіт, гміна Мельник.